A Igreja de São Cristóvão pode designar as seguintes igrejas:

Em Portugal 
 Igreja de São Cristóvão de Rio Mau, concelho de Vila do Conde.
 Igreja de São Cristóvão ou Igreja Matriz de Louredo, Louredo, Paredes, distrito do Porto.
 Igreja de Ferreiros de Tendais ou Igreja de São Cristovão, Ferreiros de Tendais, Cinfães, distrito de Viseu.
 Igreja de São Cristóvão, São Cristóvão e São Lourenço, Lisboa, distrito de Lisboa.
 Igreja de São Cristóvão, Portalegre

No Brasil 
 Igreja de São Cristóvão, São Paulo

Desambiguação